Fide kan syfta på:

 Fide socken – en socken i Gotlands södra härad
 Fide landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Fide församling – en tidigare församling i Visby stift –2006
 Fide kyrka – en kyrkobyggnad i Fide socken på Gotland
 Fide distrikt – ett distrikt från 2016
FIDE – internationella schackförbundet